Escape to Witch Mountain (boek): een boek van Alexander H. Key
Escape to Witch Mountain (1975): een verfilming van het boek
Escape to Witch Mountain (1995): een tweede verfilming van het boek